Franziska Hildebrand (ur. 24 marca 1987 w Halle) – niemiecka biathlonistka, czterokrotna medalistka mistrzostw świata.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się 3 grudnia 2005 roku w Obertilliach, gdzie w zawodach Pucharu IBU juniorów zajęła 12. miejsce w biegu indywidualnym. Na mistrzostwach świata juniorów w Martell w 2007 roku zwyciężyła w sztafecie. Wynik ten powtórzyła podczas mistrzostw świata juniorów w Ruhpolding.

W zawodach Pucharu Świata zadebiutowała 1 grudnia 2011 roku w Östersund, zajmując szóste miejsce w biegu indywidualnym. Tym samym już w debiucie zdobyła pierwsze punkty. Na podium zawodów pucharowych pierwszy raz stanęła 7 lutego 2015 roku w Novym Měscie, kończąc rywalizację w sprincie na drugiej pozycji. W zawodach tych rozdzieliła swą rodaczkę - Laurę Dahlmeier i Czeszkę Veronikę Vítkovą. W kolejnych startach jeszcze osiem razy stawwała na podium, odnosząc przy tym dwa zwycięstwa: 11 grudnia 2015 roku w Hochfilzen i 8 stycznia 2016 roku w Ruhpolding wygrywała sprinty. Najlepsze wyniki osiągnęła w sezonach 2014/2015 i 2015/2016, kiedy zajmowała piąte miejsce w klasyfikacji generalnej.

Na mistrzostwach świata w Kontiolahti w 2015 roku wspólnie z Franziską Preuß, Vanessą Hinz i Laurą Dahlmeier zwyciężyła w sztafecie. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata w Oslo razem z Franziską Preuß, Arndem Peifferem i Simonem Schemppem zajęła drugie miejsce w sztafecie mieszanej. Parę dni później Niemki w składzie: Preuß, Hildebrand, Dahlmeier i Maren Hammerschmidt zdobyły brązowy medal. Kolejny medal wywalczyła podczas mistrzostw świata w Hochfilzen w 2017 roku, razem z Hinz, Hammerschmidt i Dahlmeier zwyciężając w sztafecie kobiet. Była też między innymi czwarta w biegu pościgowym na MŚ 2016, przegrywając walkę o podium z Francuzką Marie Dorin Habert.

W 2014 roku wystartowała na igrzyskach olimpijskich w Soczi, zajmując 38. pozycję w biegu indywidualnym, 28. w biegu masowym i 11. sztafecie kobiet. Na rozgrywanych cztery lata później igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu była dziewiąta w biegu indywidualnym, dwunasta w sprincie i biegu pościgowym oraz ósma w sztafecie.

Osiągnięcia

Zimowe igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa indywidualne w zawodach

Zwycięstwa drużynowe w zawodach

Miejsca na podium indywidualnie

Miejsca na podium drużynowo

Miejsca w poszczególnych zawodach

Uniwersjada

Puchar IBU

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Bibliografia 
 
 
 

Niemieckie biathlonistki
Niemieccy olimpijczycy
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2009
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2011
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Ludzie urodzeni w Halle (Saale)